Dalldorf bezeichnet Ortschaften in Deutschland:

 die Gemeinde Dalldorf im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Suhlendorf im Landkreis Uelzen in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Gemeinde Leiferde im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen, siehe Dalldorf (Leiferde)
 einen Ortsteil der Stadt Gröningen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt, siehe Dalldorf (Gröningen)

 den früheren Namen von Berlin-Wittenau

Dalldorf ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Dalldorf (1900–1979), US-amerikanischer Virologe und Pathologe
 Marie Dalldorf (1866–1938), deutsche Theater- und Stummfilmschauspielerin

Siehe auch: 
Daldorf
Dallendorf